{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| III Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 45
|-
| Deelnemende atleten
| 
|-
| Evenementen
| 12 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 13 juli, 1978
|-
| Sluitingsceremonie
| 28 juli, 1978
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De derde Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 13 juli 1978 tot 28 juli 1978, in Algiers, Algerije. 45 landen namen deel aan deze Spelen.

De Egyptische delegatie werd na een incident tussen het Egyptische en Libische voetbalteam teruggeroepen. De Libiërs vielen de Egyptenaars aan waarna het Algerijnse publiek zich aan de kant van de Libiërs schaarde. De Algerijnse politie deed nagenoeg niets om een einde te maken aan het geweld. Als reactie hierop riep de Egyptische premier de delegatie opnieuw naar huis.

Medaillespiegel 

Multisportevenement in 1978
Sportevenement in Algerije
 1978
Sport in Algiers